Sürmelikoç ist der Name folgender Dörfer in der Türkei:
 Sürmelikoç (Diyadin)
 Sürmelikoç (Yayladere)